Novo Selo néven több települést is lehet találni. Magyarra fordítva Új falut jelent és a szláv nyelvterületeken elsősorban a délszláv területeken nagyon gyakori település vagy településrész elnevezés.

 Bosznia-Hercegovina
Novo Selo falu Bijeljina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Bosanski Brod községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Bosanski Šamac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
Novo Selo falu Kupreš községben, a Livnói kanton|Livnói/Hercegboszniai kantonban
Novo Selo falu Odžak községben, a Szávamelléki kantonban
Novo Selo falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Novo Selo falu Tešanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Novo Selo falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban
Novo Selo falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Novo Szelo falu Veliko Tarnovo községben, Veliko Tarnovo megyében
Novo Szelo falu Novo Szelo községben, Vidin megyében
Novo Szelo falu Kjusztendil községben, Kjusztendil megyében
Novo Szelo falu Plovdiv községben, Plovdiv megyében
Novo Szelo falu Rusze községben, Rusze megyében
Novo Szelo falu Szófia községben, Szófia megyében
Novo Szelo falu Sztara Zagora községben, Sztara Zagora megyében
Novo Szelo falu Szliven községben, Szliven megyében
Novo Szelo Aprilci településrésze, egykor önálló település Lovecs megyében

 Észak-Macedónia
Novo Selo falu és község a Délkeleti régióban
Novo Selo falu Bogovinje községben, a Pologi régióban
Novo Selo falu Čaška községben, a Vardari régióban
Novo Selo falu Debarca községben, a Délnyugati régióban
Novo Selo falu Demir Hisar községben, a Pelagóniai régióban
Novo Selo falu Kičevo községben, a Délnyugati régióban 
Novo Selo falu Kočani községben, a Keleti régióban
Novo Selo falu Kumanovo községben, a Délkeleti régióban
Novo Selo falu Mavrovo i Rostuša községben, a Pologi régióban
Novo Selo falu Radoviš községben, a Délkeleti régióban
Novo Selo falu Struga községben, a Délnyugati régióban
Novo Selo falu Veles községben, a Vardari régióban
Novo Selo falu Zelenikovo községben, a Skopljei régióban
Novo Selo falu Želino községben, a Pologi régióban

 Horvátország
Novo Selo falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében
Novo Selo falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Novo Selo falu Selca községben, Split-Dalmácia megyében
Novo Selo falu Sziszek községben, Sziszek-Moslavina megyében
Novo Selo falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Novo Selo falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Novo Selo Bosiljevsko falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
Novo Selo Garešničko falu Berek községben, Belovár-Bilogora megyében
Novo Selo Glinsko falu Gline községben, Sziszek-Moslavina megyében
Novo Selo Koreničko falu Plitvička Jezera kötzségben, Lika-Zengg megyében
Novo Selo Lasinjsko falu Lasinja községben, Károlyváros megyében
Novo Selo Lekeničko falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Novo Selo na Dravi Drávaújfalu horvát neve Csáktornya községben, Muraköz megyében
Novo Selo Okićko falu Klinča Sela községben, Zágráb megyében
Novo Selo Palanječko falu Sziszek községben, Sziszek-Moslavina megyében
Novo Selo Perjasičko falu Barilović községben, Károlyváros megyében
Novo Selo Podravsko falu Mali Bukovec községben, Varasd megyében
Novo Selo Rok Rókusújfalu horvát neve Csáktornya községben, Muraköz megyében
Novo Selo Žumberačko falu Szamobor községben, Zágráb megyében
Ličko Novo Selo falu Đurđenovac községben, Eszék-Baranya megyében
Našičko Novo Selo falu Đurđenovac községben, Eszék-Baranya megyében

 Koszovó
Novo Selo falu Kosovska Kamenica községben, a Gjilani körzetben
Novo Selo falu Peć községben, a Peći körzetben
Novo Selo falu Prizren községben, a Prizeni körzetben
Novo Selo falu Srbica községben, a Mitrovicai körzetben
Novo Selo falu Vitina községben, a Gjilani körzetben
Novo Selo falu Vučitrn községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

 Magyarország
Novo Selo Tótújfalu község horvát neve Somogy megyében a Barcsi járásban

 Montenegró
Novo Selo falu Danilovgrad községben

 Szerbia
Novo Selo falu Bela Palanka községben, a Piroti körzetben
Novo Selo falu Gadžin Han községben, a Nišavai körzetben
Novo Selo Újfalu szerb neve Magyarkanizsa községben, az Észak-bánsági körzetben
Novo Selo falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben
Novo Selo falu Lebane községben, a Jablanicai körzetben
Novo Selo falu Leskovac községben, a Jablanicai körzetben
Novo Selo falu Loznica községben, a Mačvai körzetben
Novo Selo falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
Novo Selo falu Raška községben, a Raškai körzetben
Novo Selo falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben
Novo Selo falu Surdulica községben, a Pčinji körzetben
Novo Selo falu Trgovište községben, a Pčinji körzetben
Novo Selo falu Velika Plana községben, a Podunavi körzetben
Novo Selo falu Vladimirci községben, a Mačvai körzetben
Novo Selo falu Vrnjačka Banja községben, a Raškai körzetben
Bačko Novo Selo, Bácsújlak település szerb neve Bács községben, a Dél-bácskai körzetben
Banatsko Novo Selo, Révújfalu település szerb neve Pancsova községben, a Dél-bánsági körzetben

 Ukrajna
Novo Szelo Beregújfalu (oroszul Новое Село (Novoje Szelo / Novoe Selo)) falu orosz és ukrán neve Kárpátalján, a Beregszászi járásban.
Novo Szelo Tiszaújhely (oroszul Новoе Село (Novoje Szelo / Novoe Selo), szlovákul Ujhel) falu orosz és ukrán neve Kárpátalján, a Nagyszőllősi járásban.

Jegyzetek